Diamond Township (Arkansas)
 Diamond Township (Iowa)
 Diamond Township (Oklahoma)